Rivanj je lahko:

 Rivanj, otok v Severni Dalmaciji
 Rivanj, naselje na otoku Rivanj